Sezon (1969) był 67. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły  spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi TC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Újpesti Dózsa Budapeszt. Tytuł króla strzelców zdobył Ferenc Bene, który w barwach Újpesti Dózsa Budapeszt strzelił 27 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1969 w piłce nożnej